Levendbarende tandkarpers (Goodeidae)
Levendbarende tandkarpers (Poeciliidae)